ФК Паланга () је литвански фудбалски клуб из Паланга.

Историја 
Клуб је основан 2010. године.

Успеси

Национални 
 Прва лига:
 Првак (1): 2017.

Сезоне (2011.–2019)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Паланга